est la formule brute de plusieurs isomères.

 phosphatidyléthanolamine, numéro CAS 
 1,2-dipalmitylphosphatidylcholine, numéro CAS